Raby steht für:

 Ráby, Gemeinde im Okres Pardubice, Tschechien
 Raby (Cumbria), Dorf in der Grafschaft Cumbria, Vereinigtes Königreich
 Raby (Merseyside), Dorf im Metropolitan County Merseyside, Vereinigtes Königreich
 Raby (New South Wales), Vorort von Sydney, New South Wales, Australien
 Raby Castle, Burg im County Durham, Vereinigtes Königreich
 USS Raby (DE-698), Begleitzerstörer der US-Navy

Raby ist der Familienname folgender Personen:
 Ekiel Raby (* 1893), russischer Elfenbeinschnitzer
 Ethel Raby (1914–2008), britische Leichtathletin
 Fiona Raby (* 1963), britische Künstlerin und Industriedesignerin
 Ian Raby (1921–1967), britischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Baron Raby
 Roby